Dół czaszki środkowy (łac. fossa cranii media) – dół ograniczony od przodu przez tylne brzegi skrzydeł mniejszych (kości klinowej) i tylny brzeg bruzdy skrzyżowania wzrokowego, od tyłu przez górne brzegi części skalistych kości skroniowych. Składa się z dwóch części bocznych utworzonych przez skrzydła większe kości klinowej, część łuskową i powierzchnię przednią piramidy kości skroniowej oraz wąskiego odcinka środkowego, który tworzy trzon kości klinowej. Na częściach bocznych leżą płaty skroniowe, w odcinku środkowym przysadka.

Bibliografia 
Wielki słownik medyczny

Czaszka